Сен-Максімен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Сен-Максімен () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Сен-Максімен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар